Chaxa, a veces Chaxas o Chagsa, puede referirse a:
en Chile
 Laguna Chaxa, ubicada al este del Salar de Atacama, en la comuna de San Pedro de Atacama;
 Cerro Chaxas, en la misma provincia y comuna, pero unos 70 km de camino hacia el norte, tomando como referencia la laguna arriba nombrada;
 Quebrada Chaxa, que brota del cerro Chaxas], hacia el Oeste, como hilo de agua estacional y casi siempre seco, en medio del desierto;
 Portezuelo de Chaxa, un paso fronterizo no habilitado, entre Bolivia y Chile, ubicado entre el volcán Licancabur y el cerro Sairecábur, tras el Cerro Chaxas, hacia el este. Se encuentra minado en un área de 2500 m², alambrado y con carteles de advertencia de peligro, según información de la agencia Bolpress (15/8/2006).
en Guatemala
 Chaxa, una aldea del norte de Guatemala, ubicada en el departamento de El Quiché, municipio de Chajul.